Brandon James Cooper (Bridgend, 14 januari 2000) is een voetballer uit Wales die doorgaans als centrale verdediger speelt. Hij stroomde vanuit de jeugd van Swansea City door.

Clubstatistieken 

Brits voetballer